Fabriciana jainadeva är en fjärilsart som beskrevs av Moore 1864. Fabriciana jainadeva ingår i släktet Fabriciana och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
jainadeva